Кросби () — город США, город в штате Северная Дакота, административный центр округа Дивайд. По состоянию на 2013 год, численность населения составляла 1 298 человек.

История 
Город был основан в 1904 году в связи со строительством Великой северной железной дороги, и был назван в честь инвестора С. А. Кросби.

Географическое положение 
 
Кросби расположен в 300 км севернее столицы штата Северная Дакота, города Бисмарк. Климат холодный семиаридный, с теплым летом и холодной зимой. Климатическое лето продолжается с начала июня до конца августа, зима — с начала ноября до конца марта.

Население 
Расовый состав согласно оценкам Бюро переписи населения США на 2010 год:

 белые — 96,2 %
 латиноамериканцы − 1,9 %
 Две и более национальностей − 0,7 %
 индейцы, алеуты и эскимосы − 0,5 %
 азиаты − 0,3 %
 афроамериканцы − 0,3 %
 другие расы − 0,1 %.

Гендерный состав 49 % мужчин и 51 % женщин. Средний возраст населения составляет 50,4 года.

Правительство 
Горожане избирают комиссию из 7 членов, которые составляют законодательный орган города (собирается 2 раза в месяц), а некоторые его члены возглавляют работу департаментов и сервисных служб. Председатель комиссии является мэром города.

Полиция 
На данный момент за порядок и безопасность жителей города отвечает Офис шерифа округа Дивайд, в составе 8 приведённых к присяге сотрудников, так как Полицейский департамент Кросби был расформирован, для уменьшения налоговой нагрузки на население.

Образование и культура

Религия 
Количество приверженцев религиозных объединений:
 Евангелическая лютеранская церковь в Америке — 75,6 %
 Римско-католическая церковь — 20,3 %
 Ассамблеи Бога — 3,1 %
 Пресвитерианская церковь — 1 %

Экономика 
Наибольшая занятость населения в сферах:
 здравоохранение - 19%
 образование - 10,7
 сельское хозяйство - 6,6%
 муниципальное управление - 6,6%
 гостиницы и продовольствие - 6,6%.

Здравоохранение и медицина 

В городе расположены:
 Госпиталь Святого Луки
 Общество добрых самаритян г. Кросби

Транспорт 
 Железнодорожная станция.
 Муниципальный аэропорт Кросби.

Спорт 
В Кросби есть школьная спортивная команда Дивайд Каунти Мароонс, принимающая участие в региональных соревнованиях по американскому футболу, баскетболу, волейболу, гольфу и лёгкой атлетике. Также в городе имеется хоккейная команда Блю Лайн, клуб кёрлинга и гимнастики.

СМИ 
Выпускается городская газета The Jornal, имеющая онлайн версию.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Северной Дакоты
Окружные центры Северной Дакоты
Населённые пункты округа Дивайд